Kruhoočko je český rodový název pro ptáky z řádu pěvců (Passeriformes).

Většinou se jedná o ptáky z čeledi kruhoočkovití (Zosteropidae) Bonaparte, 1853 z rodů:

 Zosterops Vigors & Horsfield, 1827 – cca 105 druhů
 Heleia Hartlaub, 1865 – 10 druhů
 Rukia Momiyama, 1922 – 2 druhy (Rukia longirostra a Rukia ruki)
 Cleptornis Oustalet, 1889 – 1 druh (Cleptornis marchei)
 Megazosterops Stresemann, 1930 – 1 druh (Megazosterops palauensis)
 Tephrozosterops Stresemann, 1931 – 1 druh (Tephrozosterops stalkeri)

Dále to jsou ptáci rodů z jiných čeledí:
 Hypocryptadius cinnamomeus Hartert, 1903 - kruhoočko skořicové – z monospecifického rodu Hypocryptadius Hartert, 1903 - z čeledi vrabcovití (Passeridae)
 Anthus ruficollis (Rothschild & E. Hartert, 1923) - kruhoočko rezavokrké (rudokrké), (syn. Madanga ruficollis) – z rodu Anthus Bechstein, 1805 (česky linduška)  - z čeledi konipasovití (Motacillidae)

Reference 

Pěvci